Йёрген Андерсен (; ) — датский гребец на байдарках. Он выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира в Тампере в 1973 году (Б-1 10000 м).

Андерсен также выступал на двух летних Олимпийских играх, его лучший финиш был девятым в Б-4 1000 м в Мехико 1968 году.

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ Дании
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1968 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту